Гли́ця (, від *jьgъla — «голка»; на думку В. Махека, від *jьgo — «ярмо») — термін, що має такі значення:
 Глиця — інша назва хвої.
 Глиця — велика дерев'яна голка, на яку нанизують листя капусти, тютюну і т. ін., а також дерев'яна голка, якою плетуть сіті, килими і т. ін.
 Глиця — дерев'яна голка, що вживалася замість човника при плетінні сит, решіт.
 Глиця — діалектна назва поперечної планки, яка що-небудь з'єднує.
 Глиця — кожний з двох брусків, що з'єднував валки в бороні.
 Глиця — діалектна назва кладки, містка, зробленого з колод.
 Глиця — інша назва балясини.
 Глиця — лінійка із закріпленим кінцем і вирізом для перемотування пряжі при плетінні сітей.
 Глиця — лінійка, що розділяє верхню і нижню основи килима під час ткання.
 Глиця — коротка поперечна планка, що кріпиться на рамена крила вітряка і слугує основою для його обшивки.

Топонім 
 Глиця — річка в Україні, у Погребищенському районі Вінницької області.

Примітки